Saint Projet est un évêque d'Auvergne du .  

Saint-Projet est aussi un toponyme qui peut désigner :

 Saint-Projet (Charente), ancienne commune française du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Saint-Projet-Saint-Constant (cf. infra) ;
 Saint-Projet (Eure-et-Loir), ancienne commune française du département d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire, intégrée à Boutigny-Prouais ;
 Saint-Projet (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Saint-Projet (Deux-Sèvres), ancienne commune française du département des Deux-Sèvres, en région Pays de la Loire, intégrée à La Chapelle-Bâton ;
 Saint-Projet (Tarn-et-Garonne), commune française du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie ;
 Saint-Projet-de-Salers, commune française du département du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Saint-Projet-Saint-Constant,  commune française du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Église Saint-Projet à Bordeaux.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France